Als Borodino-Klasse werden mehrere russische Schiffsklassen bezeichnet:

 eine Klasse von fünf Linienschiffen der Kaiserlich Russischen Marine, siehe Borodino-Klasse (1901)
 eine Klasse von elf Passagierschiffen, siehe Borodino-Klasse (1911)
 eine Klasse von vier nicht fertiggestellten Schlachtkreuzern der Kaiserlich Russischen Marine, siehe Borodino-Klasse (1913)